Irizar kan syfta på följande platser:

 Irizar, en spansk busstillverkare
 Cape Irizar, en udde i Antarktis
 Mount Irizar, ett berg i Antarktis